Mina kan syfta på:

 Mina – en sprängladdning som placerad på land eller i vattnet och utlöses när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar den
 Mina (djur) - ett angrepp på blad eller gräs där synliga gångar eller fält gnags mellan bladets över och undersida, se minerare
 Mina (fartyg) – ett k-märkt svenskt segelfartyg
 Mina (namn) – ett namn
 Mina (språk) – ett språk i Benin
 Mina (sångare) – en italiensk sångerska (1940– )
 Mina (viktenhet) – en viktenhet och tillika ett myntvärde

Geografi

Burkina Faso 

 Mina (ort i Burkina Faso), Boucle du Mouhoun,

Mexiko 

 Mina, Nuevo León, ort, 
 La Mina, Abasolo, ort, 
 La Mina, Jerécuaro, ort, 
 Mina (kommun), Nuevo León,

Saudiarabien 

 Mina (plats) ett plant område

Se även
 La Mina – flera 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar